Егзодус може да се односи на следеће појмове:
Друга књига Мојсијева, друга књига у Библији - књига изласка
Егзодус Јевреја
Егзодус (брод), брод који је превозио јеврејске избеглице коме је забрањен улазак у Палестину 1947. године
Егзодус (песма), стара англо-саксонска песма
Егзодус (роман), роман из 1958. године
Егзодус (филм), филм из 1960. године базиран на истоименом роману
Егзодус (група), треш метал група из Калифорније
Егзодус (албум), албум из 1977. године Боба Марлија и Вејлерса
Егзодус (стрипови), лик у стриповима Марвела
Егзодус (програм), компјутерски програм за инстант месиџинг